Rubell ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Rubell (* 1952), US-amerikanischer Filmeditor
 Steve Rubell (1943–1989), US-amerikanischer Unternehmer, Gründer der New Yorker Diskothek Studio 54